The Crystals – gruppo musicale statunitense
 Crystals – singolo degli Of Monsters and Men del 2015
 Crystals – album degli Eskimo Callboy del 2015
 Crystals – album di Sam Rivers del 1974